

Patronymes
 Paul Henri Thiry d'Holbach (1723-1789), savant et philosophe matérialiste allemand d’expression française

Toponymes
 Holbach, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Lachambre
 Holbach, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Siersthal

Astéroïde 
 (6956) Holbach

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme